Ипсиланти има више значења:
 Ипсиланти (Северна Дакота)
 Ипсиланти (Мичиген)